Кубок конфедераций 2013 года — международный футбольный турнир для национальных команд — победительниц континентальных турниров каждой из 6-ти конфедераций, входящих в состав ФИФА, который прошёл с 15 по 30 июня в Бразилии. Ниже представлены списки игроков, заявленных каждой командой для участия в турнире.

Каждая национальная сборная, принимающая участие в турнире, должна представить ФИФА окончательный список из 23-х игроков, трое из которых должны быть вратарями.

В турнире может принять участие только 23 игрока, которые включены в заявку. Игрокам могут быть присвоены только номера с 1-го по 23-й. 1-й номер должен обязательно принадлежать вратарю. Номера на футболках должны соответствовать номерам в заявочном листе. В случае, если вратарь должен быть заменен полевым игроком из-за травмы или удаления, каждая команда должна иметь вратарскую экипировку без нанесённого на неё номера и имени, чтобы отличить игрока, занявшего вратарскую позицию, от остальных игроков.

Игрок, включенный в окончательную заявку, может быть заменён игроком из предварительного списка только в случае серьёзной травмы, которая не позволит ему принять участие в турнире, не менее, чем за 24 часа до начала первого матча команды на турнире. Такая замена должна быть подтверждена в письменной форме Медицинским комитетом ФИФА. Новый игрок должен взять номер заменённого им игрока.

Количество матчей и голов, возраст и клубная принадлежность игроков указаны по состоянию на начало турнира — 15 июня 2013.

Группа A

Бразилия 
Луис Фелипе Сколари назвал состав из 23-х игроков 14 мая 2013 года.

7 июня Леандро Дамиан выбыл из состава из-за травмы бедра и был заменён Жо.

Италия 
Чезаре Пранделли назвал состав из 23-х игроков 3 июня 2013 года.

Мексика 
Хосе Мануэль де ла Торре назвал состав из 23-х игроков 20 мая 2013 года.

Япония 
Альберто Дзаккерони назвал состав из 23-х игроков 5 июня 2013 года.

Группа B

Испания 
Висенте дель Боске назвал состав из 23-х игроков 2 июня 2013 года.

Нигерия 
Стивен Кеши назвал состав из 23-х игроков 7 июня 2013 года.

Таити 
Эдди Этаэта назвал состав из 23-х игроков 24 мая 2013 года.

Уругвай 
Оскар Табарес назвал состав из 23-х игроков 4 июня 2013 года.

Дополнительно

Средний возраст команд 
Источник:

Представительство игроков

По клубам 

Источник:

По конфедерациям 

Источник:

По принадлежности клуба к стране 

Страны, не представленные своей национальной сборной на турнире, выделены курсивом.

Источник:

По представителям местного чемпионата 

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Кубок конфедераций на FIFA.com 

2013
2013 год в футболе
Кубок конфедераций
Июнь 2013 года
Спорт в Бразилии в 2013 году
Международные соревнования по футболу в Бразилии